Qianjin ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er steht für:

 den Stadtbezirk Qianjin (前进区) der Stadt Jiamusi, siehe Qianjin;
 die Großgemeinde Qianjin (前进镇) im Kreis Lianshui der Provinz Jiangsu, siehe Qianjin (Lianshui);
 die Großgemeinde Qianjin (千金鎮) im Stadtbezirk Nanxun in der Provinz Zhejiang, siehe Qianjin (Nanxun);
 die Großgemeinde Qianjin (前进镇) im Kreis Nenjiang der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Nenjiang);
 die Großgemeinde Qianjin (前进镇) der Stadt Qionglai der Provinz Sichuan, siehe Qianjin (Qionglai);
 die Großgemeinde Qianjin (前进镇) im Stadtbezirk Renhe von Panzhihua in der Provinz Sichuan, siehe Qianjin (Renhe);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) im Kreis Changling in der Provinz Jilin, siehe Qianjin (Changling);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) im Kreis Ganluo in der Provinz Sichuan, siehe Qianjin (Ganluo);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) der Stadt Hailun in der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Hailun);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) im Stadtbezirk Hanbin von Ankang in der Provinz Shaanxi, siehe Qianjin (Hanbin);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) der Stadt Jiaohe in der Provinz Jilin, siehe Qianjin (Jiaohe);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) der Stadt Lingyuan in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Lingyuan);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) im Stadtbezirk Mingshan von Ya’an in der Provinz Sichuan, siehe Qianjin (Mingshan);
 die Gemeinde Qianjin (前进乡) im Kreis Qingchuan in der Provinz Sichuan, siehe Qianjin (Qingchuan);
 die Gemeinde Qianjin (千斤乡) im Kreis Xin der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Qianjin (Xin);
 die Gemeinde Qianjin (千金乡) im Stadtbezirk Xinfu in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Xinfu);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Chaoyang der Stadt Changchun in der Provinz Jilin, siehe Qianjin (Chaoyang);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Dadong der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Dadong);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Hubin der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan, siehe Qianjin (Hubin);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Jianghan der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, siehe Qianjin (Jianghan);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Liangyuan der Stadt Shangqiu in der Provinz Henan, siehe Qianjin (Liangyuan);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Ningjiang der Stadt Songyuan in der Provinz Jilin, siehe Qianjin (Ningjiang);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Pingqiao der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Qianjin (Pingqiao);
 das Straßenviertel Qianjin (千金街道) im Stadtbezirk Pingshan der Stadt Benxi in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Pingshan);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Shuangta der Stadt Chaoyang in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Shuangta);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Tianhe der Stadt Guangzhou in der Provinz Guangdong, siehe Qianjin (Tianhe);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Xiaoshan der Stadt Hangzhou in der Provinz Zhejiang, siehe Qianjin (Xiaoshan);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Yangming der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Yangming);
 das Straßenviertel Qianjin (前进街道) im Stadtbezirk Yichun der Stadt Yichun in der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Yichun);
 die Staatsfarm Qianjin (前进农场) der Stadt Tongjiang in der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Tongjiang);
 die Staatsfarm Qianjin (前进农场) im Stadtbezirk Shenbei der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Qianjin (Shenbei);
 das Dorf Qianjin (前进村) der Großgemeinde Anting in der Stadt Shanghai, siehe Qianjin (Anting);
 das Dorf Qianjin (前进村) der Großgemeinde Baidi in der Stadt Chongqing, siehe Qianjin (Baidi);
 die Einwohnergemeinschaft Qianjin (前进社区) der Großgemeinde Yabuli in der Stadt Shangzhi der Provinz Heilongjiang, siehe Qianjin (Yabuli);
 den Bezirk Qianjin (前金區) der taiwanischen Stadt Kaohsiung, siehe Qianjin (Kaohsiung).